Konstantinos Kasnaferis (22 de junho de 1987) é um futebolista profissional grego, meio-campista, milita no Aris Salônica.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Aris FC